Canto funebre – forma musicale e poetica tradizionale per il rimpianto dei defunti
 Canto funebre – composizione di Igor' Fëdorovič Stravinskij (1908)